Cymus är ett släkte av insekter. Enligt Catalogue of Life ingår Cymus i familjen Cymidae, men enligt Dyntaxa är tillhörigheten istället familjen fröskinnbaggar.

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor

Externa länkar 

Halvvingar
Cymus